Требур () — коммуна в Германии, в земле Гессен. Подчиняется административному округу Дармштадт. Входит в состав района Грос-Герау.  Население составляет 13 199 человек (на 31 декабря 2010 года). Занимает площадь 50,14 км². Официальный код — 06 4 33 014.

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Города Гессена